Ле-Верне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ле-Верне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Ле-Верне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Ле-Верне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу